Fürsprecher steht für:

 Fürsprecher (Kafka), Prosastück von Franz Kafka
 in Kirchen Heilige, um deren Fürsprache gebeten wird, siehe Fürbittengebet
 in der Schweiz Berufsbezeichnung für Juristen, siehe Anwaltschaft in der Schweiz

Siehe auch: